C55 peut faire référence à :
 NGC 7009, une nébuleuse planétaire dans la constellation du Verseau, noté C55 au Catalogue de Caldwell ;
 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres